La saison 2015-2016 de l'Étoile sportive ornaysienne de football Vendée La Roche-sur-Yon est la  du club vendéen en première division du championnat de France.

Malika Bousseau est à la tête du staff ornaysien lors de cette nouvelle saison qui fait suite à un exercice précédent particulièrement réussi, puisque le club avait fini premier de son groupe de Division 2, accédant ainsi à l'élite. Les objectifs pour cette saison sont modestes face aux équipes majeures de la première division, le président Laurent Grelier ne peut qu'ambitionner le maintien pour cette première saison à ce niveau depuis l'année 2011.

Avant saison et transferts

Objectif du club

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Matchs de la saison

Préparation d'avant-saison

Matchs officiels de la saison

Bilan de la saison 

Le tableau ci-dessous retrace les rencontres officielles jouées par l'ÉSOFV La Roche-sur-Yon durant la saison. Les buteurs sont accompagnés d'une indication sur la minute de jeu où est marqué le but et, pour certaines réalisations, sur sa nature (penalty ou contre son camp).

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique

Effectif principal 

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiennes

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseuses 

 !colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquantes

Statistiques individuelles

Aspects juridiques et économiques

Affluence et télévision

Affluence 

L'ÉSOFV La Roche-sur-Yon a attiré un total de 5.975 spectateurs à domicile en 7 matchs de Division 1, soit une moyenne de 870/match.

Affluence de l'ÉSOFV La Roche-sur-Yon à domicile

Retransmission télévisée 
Profitant de la médiatisation de la Coupe du monde, la FFF avait lancé le lundi  l’appel d’offre pour les droits TV du championnat de France. Ces derniers ont été remportés par France Télévision en duo avec la chaine Eurosport pour un contrat s'élevant à  euros.

Équipe réserve et équipes de jeunes

Annexes

Notes

Références

Feuilles et résumés de matchs

Bibliographie 
Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence de base. Ceux qui ont été utilisés pour la rédaction de l'article sont indiqués par le symbole .

Liens externes 
 Site officiel de l'ÉSOFV La Roche-sur-Yon 
 L'ÉSOFV La Roche-sur-Yon sur le site statsfootofeminin

La Roche-sur-Yon
La Roche-sur-Yon
La Roche-sur-Yon